Igumnow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Igumnow (1761–1834), russischer Mongolist, Übersetzer und Buddhismuskundler
 Konstantin Nikolajewitsch Igumnow (1873–1948), russischer Komponist und Klaviervirtuose